Bellingham (Massachusetts)
Bellingham (Minnesota)
Bellingham (Washington)

Desambiguações de topônimos